

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich w 2
 Przytoka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Przytoka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn